Alvin Kraenzlein (1876–1928), athlète américaine
  (* 1980), violoniste allemande, fille d'Herbert Kränzlein
  (1921–2005), juriste autrichien
  (* 1962), sculpteur allemand
  (1850–1936), Fabricant, Geheimer Rat et Citoyen d'honneur allemand
  (1881–1943), chimiste allemand
  (* 1950), juriste et homme politique allemand

Patronyme germanique